Акима́ — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России. Входит в сельское поселение «Кыкерское».

География 
Расположено на правом берегу реки Нерчи, при впадении в неё реки Акимы, в 72 км к северо-востоку от районного центра, села Верх-Усугли, в 17 км к юго-западу от центра сельского поселения, села Кыкер.

Население

Инфраструктура 
Начальная школа, детский сад, библиотека, медпункт.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района